Den internationale UCI-kalender for damer 2022 (officielt: UCI Women's Road World Rankings) er den 17. udgave af UCI-kalenderen for damer.

Danske sejre

Kalender

Se også 
 UCI Women's World Tour 2022

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Kalenderen på procyclingstats.com